est un édifice de six étages construit en 1926, situé 6838 Hollywood Boulevard à Los Angeles en face du . Il comprend une salle de cinéma ayant accueilli les premières de plusieurs films, dont Citizen Kane (1941). Le reste du bâtiment était à l'origine un grand magasin de la chaîne  De 1942 à 1987, la salle est détenue par Paramount Pictures sous le nom .

À la suite d'une rénovation financée par la Walt Disney Company au début des années 1990, la salle de cinéma est devenue le lieu des premières des productions du groupe Disney comme Pixar ou Marvel. Disney a ajouté une boutique et un espace de restauration afin d'en faire un complexe touristique exploitant aussi les volumes de l'ancien temple maçonnique d'Hollywood mitoyen, qu'elle a acheté.

En 1994, la Walt Disney Company a procédé à une rénovation similaire au  près de Times Square à New York, où se jouent des comédies musicales de .

Historique

1926 : Ouverture et premières années 

Le , le promoteur Charles E. Toberman achète un terrain mitoyen du temple maçonnique d'Hollywood sur Hollywood Boulevard pour y construire pour  d'USD une salle de spectacle et des commerces. Le terrain, situé 6838 Hollywood Boulevard à Los Angeles en face du , mesurant quarante mètres en façade et cinquante-cinq de profondeur, a permis d'édifier une salle de neuf cents places en parterre et sept cent trente au balcon. Le promoteur Charles E. Toberman a aussi fait construire trente-cinq autres salles à Hollywood et il souhaite en faire la « première maison du spectacle parlant. »

  ouvre le . Il demande aux architectes Morgan, Walls et Clements de concevoir une façade de style espagnol colonial et à l'architecte G. Albert Lansburgh (basé à San Francisco) de créer un décor d'Indochine, qui coûta  d'USD. Le bâtiment de six étages englobant l'entrée du théâtre de  style baroque espagnol est alors un grand magasin de la chaîne Barker Bros., le  établi au 6834 Hollywood Blvd. Le premier spectacle est la  d'André Charlot prévu pour douze semaines. C'est une version de 1926 du spectacle de New York avec Jack Buchanan, Gertrude Lawrence et Beatrice Lillie qui a d'abord fait  étape à Détroit puis au  de Chicago pendant trois semaines à compter du .

Un des spectacles suivants est The Green Hat avec l'actrice Ruth Chatterton avant ses débuts au cinéma en .
 
La salle sert de décor pour le film La Vendeuse des galeries (1927) malgré une intrigue située à Broadway.

Durant dix ans, la scène accueille des personnalités telles que Will Rogers, Clark Gable ou Joan Fontaine.

1941 : Le « Hollywood Paramount Theatre » 

En 1941, c'est dans cette salle qu'a lieu la première du Citizen Kane d'Orson Welles, une forme de test pour la salle mais cette représentation marqua la fin d'une époque, c'est le premier film diffusé dans la salle.

Le , la salle détenue par Charles E. Toberman est achetée par Paramount Pictures, Leonard Goldenson étant venu de New York, associé au groupe  qui comptent en faire une salle de cinéma de luxe au prix de  de travaux. La salle ferme durant un an après son rachat par la Paramount. En , Paramount annonce la réouverture de la salle après seize années comme salle de spectacles mais comme un cinéma avec la première mondiale du film Les Naufrageurs des mers du Sud de Cecil B. DeMille. Le , Fanchon Wolff du duo Fanchon and Marco, publie une petit annonce recherchant vingt jeunes femmes pour des postes d'ouvreuses lors de la première du film Les Naufrageurs des mers du sud de Cecil B. DeMille.
Le , elle est rebaptisée  et transformée en un cinéma à l'architecture art moderne, de style « paquebot ». Toutefois le décor d'origine a été préservé sous le nouveau décor. Pour éviter les confusions, la salle Paramount Theatre située sur la  Rue est renommée , mais sera détruite en 1960.

En 1948, Paramount est scindée sur décision de justice, les cinémas sont regroupés dans la société . Le , la première du film La Valse de l'empereur est donnée dans la salle avec un parterre de stars et doit être la plus importante cérémonie depuis la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie est retransmise à la télévision sur la chaîne KTLA détenue par Paramount malgré une interdiction pour les acteurs de cinéma d'apparaître à la télévision, ce qui provoque une levée de boucliers dans la profession, la scission des deux médias est encore récente.

En décembre 1958, la première du film Comme un torrent de Vincente Minnelli produit par la Metro-Goldwyn-Mayer avec Dean Martin, Martha Hyer et Frank Sinatra se tient au , après un tournage à Madison dans l'Indiana.

Le , la société , qui a changé de nom et de direction, annonce avoir acheté 10 salles de cinéma détenues par le conglomérat  en Californie pour 2,5 millions d'USD, dont le  et prévoit 28 salles supplémentaires. Le , ElectroVision Corporation finalise l'achat des salles qui comprend le Baldwin Theatre (sur La Brea Avenue) dont une rénovation est prévue, et précise que le Hollywood Paramount sera la salle-phare de son réseau totalisant 55 salles. Le , ElectroVision vends douze salles pour 2,5 millions d'USD à Fred Stein qui crée la société .

En 1962, la première du spectacle  conçu par Burch Mann est présentée dans la salle.

En décembre 1967, Loew's rachète les salles de  qu'elle intègre à son réseau , procédant à une rénovation de toutes les salles. Loew's a acquis 26 salles et a lancé un programme de 1 million d'USD pour les rénover avec pour date butoir fin décembre 1967. Le  voit aussi ses tapis et ses installations alimentaires rénovées.

Dans les années 1970, la Barker Bros ferme son magasin et l'espace est alors converti en bureaux. Le , après avoir été à l'affiche 13 semaines au  récoltant 1,33 million d'USD, le film Tremblement de terre (1974) déménage de l'autre coté de la rue au Hollywood Paramount Theatre pour 13 semaines supplémentaires, Universal organisant une nouvelle cérémonie avec les acteurs et simule le transfert des bobines sur un tapis rouge de 90 m de long.

En juillet 1979,  fait la publicité pour une rénovation de la salle dans « la tradition d'élégance de sa beauté d'origine. » En 1981, la salle est utilisée dans le cadre du festival du film de Los Angeles (Filmex).

L'édifice de six étages, désigné comme des bureaux de la Barker Brother, est restauré vers 1985 mais entre dans un projet plus global de revitalisation du cœur d'Hollywood lancé en avril 1986.

1991-1999 : Rénovation par Disney 

En 1987, la  se lance dans un programme pour aider Hollywood à retrouver sa gloire passée. Les deux sociétés rénovent le  à Westwood, mandatant Joseph Munil. Disney signe en 1989 un contrat avec  propriétaire de la salle   pour l'utiliser. Le , les responsables de Disney et Pacific Theatres présentent leur projet à la fondation des cinémas d'Hollywood. Le projet prévoit la destruction de l'auditorium de  au profit de la création de deux salles avec une réouverture prévue en juin 1990 pour la première de Dick Tracy.

En 1989, à la suite d'un lobbying d'organisations de protection, Disney et Pacific changent leurs plans et lancent une rénovation sur deux ans. En 1990,  devient le   de Los Angeles.

Disney entame des rénovations sous la supervision du  du département de l'Intérieur des États-Unis. La facture s'élève à  d'USD dont 1,2 million d'USD pour la salle seule. L'une des principales rénovations concerne un orgue gigantesque de la marque Wurlitzer. Mais la capacité de la salle est réduite à  tandis que la salle de projection est passée du dessous du balcon au premier étage. L'écran de 42 par 20 pieds () est équipé du système THX et Cinema Digital Sound.

La salle rouvre en juin 1991 pour la première mondiale de Rocketeer réduite à 998 places. La ville et différents propriétaires sont priés d'améliorer ou rénover les alentours, par exemple avec des parkings gratuits pour les spectateurs de films, des voies cyclables ou la lutte contre les trafiquants.

La première mondiale du film La Belle et la Bête a lieu le  dans la salle.

En 1994, après un séisme, la société  basée à Madison dans le Wisconsin devient le propriétaire des lieux. La société est obligée de renforcer la structure du bâtiment affaiblie par le tremblement de terre, et de rénover la salle, inondée par une rupture du système anti-incendie, pour un total de près de  d'USD, 9,8 millions d'USD.

La première de Toy Story a eu lieu le  à Hollywood, en Californie dans  . Un espace adjacent a été transformé en un petit parc à thème consacré à  sur trois niveaux avec une course d'obstacles comme les soldats en plastique et une pizzeria digne de Pizza Planet.

En 1998, la salle mitoyenne appelée  est achetée par Disney avec le terrain de  au travers d'une filiale nommée . Elle est rénovée, nommée  et convertie en 2002 en studio de télévision. Le , Roy O. Disney, frère de Walt Disney, est honoré à titre posthume par une étoile sur le , située juste devant  .

En 1999, un espace commercial situé à côté de l'entrée du théâtre est transformé en Disney Store. Cet espace est mentionné par la presse comme un projet fin 1998 et n'est indiqué ouvert qu'en octobre 1999.

Depuis 2000, les premières de Disney 

Le , la salle accueille la première mondiale du film Atlantide, l'empire perdu. L'ouverture en 2001 du complexe , adjacent au Grauman's Chinese Theatre, a permis de redynamiser économiquement le secteur, et de remplir les bureaux du complexe El Capitan.

Le  a lieu la première du film Le Monde de Nemo.

Le , Disney rouvre le rez-de-chaussée de l'espace occupé par le magasin Baker Bros. au  6834 Hollywood Boulevard sous le nom  qui propose une boutique, mais aussi un espace de restauration comprenant une fontaine à soda. Le , Disney dévoile une étoile similaire à celle du Hollywood Walk of Fame sur la partie privée du trottoir devant le 6834 Hollywood Boulevard en honneur du parc Disneyland pour son cinquantième anniversaire. Normalement réservée à des personnalités vivantes ou fictives, c'est la première fois qu'une étoile est décernée à un lieu. Mais ce n'est pas la première fois que des étoiles dites commerciales sont décernées. Les deux journaux Variety et The Hollywood Reporter ont eu cet honneur pour leur couverture du monde d'Hollywood lors de leur anniversaire respectif 100 ans pour le premier et 75 ans pour le second. Leurs étoiles sont situées elles aussi dans un domaine privé, la cour de l'Hotel Roosevelt. L'étoile coûte  versés à l'association chargée des étoiles, le Hollywood Historic Trust, mais la proximité des autres étoiles officielles pose question.

Le , une soirée de gala avait lieu avec entre autres les frères Sherman ou les acteurs Bruce Reitherman, Darlene Carr et Chad Stuart pour lancer la sortie d'une édition collector sur 2 DVDs du film Le Livre de la jungle (1967) dont c'est le . Du 7 au , une exposition est présentée au   à Los Angeles avant la sortie le 2 octobre des DVDs.

Le , le bâtiment a été mis en vente pour 31 millions d'USD. Les locataires, dont Disney, n'ont pour le moment pas prévu de rompre leur contrat avec le nouveau propriétaire.

Le , Paramount Pictures annonce que le film Iron Man 2, coproduit par Marvel Studios désormais une filiale de Disney, aura sa première américaine le 4 mai au   d'Hollywood.

Le , Disney annonce que le film Milo sur Mars sera présenté en avant-première du 11 mars au  au  .

Le , Disney annonce pour la sortie du film Arriety (2011) aux États-Unis une exposition sur cette production de Ghibli au   du 17 février au . Le , Disney annonce que l'exposition suivante est consacrée au film John Carter du 9 mars au . Le , la première du film Les Mondes de Ralph a lieu au  . En 2012, Disney lance un programme de « séances rétro » le premier jeudi du mois durant laquelle le public peut visionner un film sorti plusieurs années avant qu'il a sélectionné sur internet.

Le , Disney annonce une exposition sur Iron Man 3 du 3 mai au 19 juin 2013. Le , Disney annonce à l'occasion de la sortie de Planes des animations du 9 août au 18 septembre, dont un musée des avions et des spectacles d'oiseaux. Le , Ghirardelli et Disney annoncent l'ouverture le  d'un espace fontaine à chocolat dans la . Elle ouvre à la date prévue.

Le , Disney annonce une exposition et des spectacles de magie par Greg Wilson avant chaque diffusion du film Maléfique au   du 29 mai au 17 juillet. Le , Disney annonce des animations au  du 18 juillet au 20 août à l'occasion de la sortie de Planes: Mission Canadair.

Le , Disney annonce que le film Les Indestructibles 2 fera l'objet d'une présentation spéciale du 14 juin au  au   avec un spectacle en première partie.

Le , en prévision de la sortie du film Avengers: Endgame,   propose un marathon de trois jours pour revoir l'intégrale des films de l'univers cinématographique Marvel. Le , Disney annonce qu'elle proposera du 18 juillet au 2 septembre 2019 des diffusions spéciales du film Le Roi lion au   en Dolby Vision avec des activités et des exclusivités comme une réplique d'un rocher des lions pour des photos ou des objets collectors.

Description du complexe 

Le complexe, haut de six étages, se découpe en plusieurs espaces.

À l'ouest, le 6834 Hollywood Boulevard, un espace commercial accueillant la . C'est une zone pour boire, se restaurer et acheter, ouverte le  juste à gauche de l'entrée du cinéma qui remplace une Disney Store ouverte elle en 1999. En septembre 2013, Ghirardelli annonce l'ajout d'un espace chocolat avec une fontaine prévu pour ouvrir le 15 novembre. Disney a voulu faire revivre une tradition américaine presque totalement disparue, la fontaine à soda. Cette forme de vente et de consommation date du début du  et a peu à peu été remplacée par les fast-foods (à l'extérieur) et les réfrigérateurs (à la maison). Disney propose une variante de cet espace, un mélange entre les célèbres diners, les salons de thé et les véritables fontaines à soda qui étaient placées dans des épiceries ou des pharmacies. Cet espace de restauration jouxte une boutique sur les produits cinématographiques de Walt Disney Pictures et nommée . Sur la gauche, une porte permet de monter dans les étages et les bureaux qui les occupent.

Au centre, le 6838 Hollywood Boulevard, l'entrée de la salle de spectacle   avec une marquise. Elle comprend une scène de 36,5 m et 1040 sièges, répartis entre le parterre et le balcon.

À l'est, le 6840 Hollywood Boulevard, ancien temple maçonnique d'Hollywood, rebaptisé  qui héberge un studio de télévision et différentes salles. Il a été acheté par la Walt Disney Company en 1999 et rénové jusqu'en 2002. La société y tient les cérémonies pour la première des films produits par Walt Disney Pictures et les autres studios de Disney.

Dans la culture populaire 
La salle de cinéma apparaît dans le jeu vidéo Grand Theft Auto: San Andreas (2004) sous le nom de El Dritch Theatre  dans le quartier de Los Santos et dans le jeu vidéo Grand Theft Auto V (2013) sous le nom de Whirligig Theater.

Plusieurs films ont utilisé la salle comme lieu de tournage :
 le court métrage documentaire  (1931)
 Shocker (1989) de Wes Craven
 Les Muppets, le retour (2011) Selon SlashFilm, le tournage s'est déroulé en présence de Jason Segel, Amy Adams et une centaine de figurants effectuant un numéro musical complexe à l'extérieur du

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel du théâtre El Capitan
 American Theatre Organ Society, Renaissance of El Capitan Theatre - Hollywood, CA
 El Capitan Theatre and Office Building
 

Disney à Los Angeles
Salle de cinéma à Los Angeles
Édifice construit en 1926
Hollywood